

Жон — село, Абайський район, Карагандинська область

Жон — муніципалітет, регіон Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Жон — муніципалітет, регіон Рона-Альпи, департамент Рона
 Жон — муніципалітет, регіон Нова Аквітанія, департамент Ланди